Bayersk pølse henviser til flere artikler:

 En tynd bayersk pølse kaldes også en wienerpølse.
 En tyk bayersk pølse kaldes også en knækpølse.
 En kort, tynd bayersk pølse kaldes også en cocktailpølse.

Referencer 

Svinekød
Pølser